Lali peut faire référence à:

Art
 Lali, surnom de la chanteuse argentine Mariana Espósito.
 Echo Lali, groupe de musique français.

Patronyme
 Ali Askar Lali (1957- ) est un ancien joueur et désormais entraîneur de football afghan.

Toponymie
 Lali est un comité de développement villageois du Népal situé dans le district de Darchula.